Нирков Геннадій Матвійович (1918—2001) — старший лейтенант РА, Герой Радянського Союзу.
 Нирков Юрій Олександрович (1924—2005) — радянський футболіст, грав на позиції захисника за збірну СРСР на Олімпійських іграх в Гельсінкі, заслужений майстер спорту СРСР, генерал-майор.